Villaret bzw. de Villaret ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Villaret (1847–1911), deutscher Militärarzt
 Foulques de Villaret († 1327), 25. Großmeister des Malteserordens von 1305 bis 1319
 Guillaume de Villaret († 1307), 24. Großmeister des Malteserordens von 1296 bis 1305
 João Villaret (1913–1961), portugiesischer Schauspieler
 Louis Thomas Villaret de Joyeuse (1747–1812), französischer Admiral und Politiker
 Margita Villaret-von Rochow (1921–1974), deutsche Botanikerin
 Pierre Villaret (1918–2001), Schweizer Botaniker
 Waldtraut Villaret (auch Henschel-Villaret, 1914–2016), deutschbaltische Schriftstellerin und Lektorin

Villaret ist der Name folgender Orte:

 Villaret, Ortschaft in der Gemeinde Queige im Département Savoie, Frankreich
 Villaret, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Martin-Bellevue im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Villaret, Ortschaft in der Gemeinde Barberêche im Kanton Freiburg, Schweiz